Aldo Cabral, nome artístico de Antônio Guimarães Cabral (Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1912 – Rio de Janeiro, 5 de junho de 1994) foi um compositor, revistógrafo, jornalista, poeta e produtor radiofônico brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Jornalistas do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Poetas do estado do Rio de Janeiro